Waschke ist ein 

Familienname folgender Personen:
 Arthur Waschke, Oberbürgermeister von Garmissen-Garbolzum
 Ernst-Joachim Waschke (* 1949), deutscher Theologe
 Jens Waschke (* 1974), deutscher Anatom
 Liza Waschke (* 1990), deutsche Fernsehdarstellerin
 Mark Waschke (* 1972), deutscher Schauspieler
 Sabine Waschke (* 1959), hessische Landtagsabgeordnete (SPD)

Ortsname:
 Waschke, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen: Swjaginzewo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland 
 Waschke, Kreis Rawitsch, Posen: Waszkowo, Dorf im Powiat Gostyński, Woiwodschaft Großpolen, Polen

Siehe auch:
 Waschk